Эликсхаузен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 308.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бруно Вуппингер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург